Стефа́ния Сандре́лли (; ) — итальянская киноактриса.

В последние годы снимается главным образом на телевидении.

Биография 
В четырнадцатилетнем возрасте участвовала в конкурсе «Мисс Италия», а годом позже победила на аналогичном конкурсе местного значения, в своём родном городе Виареджо. Снискала известность благодаря фильму Пьетро Джерми «Развод по-итальянски», где её партнёром был Марчелло Мастроянни; финальные кадры фильма, где Стефания предстаёт в бикини, позволили широкой публике в полной мере оценить её внешние данные.

Однако дальнейшие роли Сандрелли продемонстрировали (наряду с отличной внешностью) её незаурядный талант. Следующая картина Джерми — «Соблазнённая и покинутая» и особенно фильм Антонио Пьетранджели «Я её хорошо знал», закрепили успех. Сандрелли приглашали режиссёры из Франции, в том числе Жан-Пьер Мельвиль и Жан-Пьер Моки; из Испании (Бигас Луна); знаменитый португальский режиссёр Маноэль Оливейра («Разговорное кино»). Одну из лучших своих ролей Сандрелли сыграла в фильме Бернардо Бертолуччи «Конформист».

Дочь Стефании Сандрелли — Аманда Сандрелли — также известная итальянская актриса.

Избранная фильмография 

  — Ночная молодёжь / Gioventù di notte (реж. ) — Клаудиа
  — Фашистский вожак / Il federale (реж. Лучано Сальче)
  — Развод по-итальянски / Divorzio all’italiana (реж. Пьетро Джерми) — Анжела
  — Девственницы / Les Vierges (реж. Жан-Пьер Моки)
  — Старший Фершо / L’aine des Ferchaux (реж. Жан-Пьер Мельвиль)
  — Соблазнённая и покинутая / Sedotta e abbandonata (реж. Пьетро Джерми)
  — Я её хорошо знал / Io la conoscevo bene (реж. Антонио Пьетранджели)
  — Аморальный / L’immorale (реж. Пьетро Джерми)
  — Партнёр / Partner (реж. Бернардо Бертолуччи)
  — Любовница Граминьи / L’amante di Gramigna (реж. Карло Лидзани)
  — Бранкалеоне в крестовых походах / Brancaleone alle crociate (реж. Марио Моничелли)
  — Конформист / Il conformista (реж. Бернардо Бертолуччи)
  — Альфредо, Альфредо / Alfredo, Alfredo (реж. Пьетро Джерми)
  — Преступление во имя любви / Delitto d’amore (реж. Луиджи Коменчини)
  — Мы так любили друг друга / C’eravamo tanto amati (реж. Этторе Скола)
  — Полицейский кольт «Питон 357» / Police Python 357 (реж. Ален Корно)
  — Свадебное путешествие / Le voyage de noces (реж. Надин Трентиньян)
  — Волшебники / Les Magiciens (реж. Клод Шаброль)
  — Двадцатый век / Novecento (реж. Бернардо Бертолуччи)
  — Пробка — невероятная история / L’ingorgo — Una storia impossibile (реж. Луиджи Коменчини)
  — Учитель плавания / Le maître-nageur (реж. Жан-Луи Трентиньян)
  — Терраса / La terrazza (реж. Этторе Скола)
  — Непослушание / La disubbidienza (реж. Альдо Ладо)
  — Ключ / La chiave (реж. Тинто Брасс)
  — Волшебное мгновение / Il momento magico (реж. Луиджи Одоризио)
  — Женщина в зеркале / Una Donna Allo Specchio
  — Подай на меня в суд / Mi faccia causa
  — Секреты, секреты / Segreti segreti (реж. Джузеппе Бертолуччи)
  — Мама Эбе / Mamma Ebe (реж. Карло Лидзани)
  — Невеста была прекрасна / La sposa era bellissima (реж. Пал Габор)
  — Давайте надеяться, что будет девочка / Speriamo che sia femmina (реж. Марио Моничелли)
  — По Понтию Пилату / Secondo Ponzio Pilato (реж. Луиджи Маньи)
  — Семья / La famiglia (реж. Этторе Скола)
  — Очки в золотой оправе / Gli occhiali d’oro (реж. Джулиано Монтальдо)
  — Миньон уехала / Mignon è partita (реж. Франческа Аркибуджи)
  — Чертёнок / Il piccolo diavolo (реж. Роберто Бениньи)
  — Страдивари / Stradivari (реж. Джакомо Баттиато)
  — Африканка / L’Africana / Die Rückkehr (реж. Маргарете фон Тротта)
  — Странная болезнь / Il male oscuro (реж. Марио Моничелли)
  — Ветчина, ветчина / Prosciutto, prosciutto (реж. Бигас Луна)
  — С закрытыми глазами / Con gli occhi chiusi (реж. Франческа Аркибуджи)
  — Ускользающая красота / Io ballo da sola (реж. Бернардо Бертолуччи)
  — Простушка-нимфа / Ninfa plebea (реж. Лина Вертмюллер)
  — Ужин / La cena (реж. Этторе Скола)
  — Обнажённая маха / Volavérunt (реж. Бигас Луна)
  — Последний поцелуй / L’ultimo bacio (реж. Габриеле Муччино)
  — Разговорный фильм / Um Filme Falado (реж. Маноэль де Оливейра)
  — Бронированный / Blindati (реж. Клаудио Фрагассо)
  — Первое прекрасное / La prima cosa bella (реж. Паоло Урци)

Награды 
 10 сентября 2005 на МКФ в Венеции Стефании Сандрелли был вручён почётный приз «Золотой Лев» за вклад в киноискусство.
 Стефания Сандрелли — трижды лауреат премии «Давид Донателло», в том числе за фильм Франчески Аркибуджи «Миньон уехала» (1989).
 Приз лучшей актрисе МКФ в Сан-Себастьяне за роль в фильме «Любовница Граминьи» (1969)

Ссылки 

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую женскую роль